Guadalcanal (Sevilha) - município na província de Sevilha, Espanha
 Guadalcanal (Ilhas Salomão) - ilha das Ilhas Salomão
 Província de Guadalcanal - uma das províncias das Ilhas Salomão

Desambiguações de topônimos